

Portugal
Achadinha (Boaventura)
Achadinha (Camacha)
Achadinha (Gaula)
Achadinha (Nordeste)
Achadinha (Porto da Cruz)
Achadinha do Pico

Cabo Verde 
Achadinha de Baixo

Desambiguações de topônimos